Gellér Sándor (1925–1996) labdarúgó, kapus
 Gellér Sándor (1947) kosárlabdázó, edző